Чемпионат Франции по футболу 1973/1974 — 36-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Сент-Этьен» стал чемпионом Франции в 7-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1151 гол.

В чемпионате впервые была изменена система начисления очков: за каждые забитые клубом в матче три гола начислялось одно дополнительное очко.

Турнирная таблица 

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки, Бонус — бонусные очки за каждые забитые 3 гола в матче. 
(Победа:2 очка, Ничья:1 очко, Поражение:0 очков, бонус 1 очко начисляется клубу за каждые забитые 3 гола в матче).

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 12 голов
 «Реймс» — «Монако» — 8:4
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Бастия» — «Сент-Этьен» — 1:6
 «Бордо» — «Сент-Этьен» — 0:5
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Сент-Этьен» — «Нанси» — 6:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1973/1974
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1973 году
Спорт во Франции в 1974 году